Шолда:

Реки

 Шолда (приток Шолды)
 Шолда (приток Тошни)